Maipú puede referirse a las siguientes localidades o divisiones administrativas:

 Maipú, comuna de la provincia de Santiago (Chile);
 el partido de Maipú, división administrativa de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Maipú, ciudad  cabecera del partido de Maipú, en la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Villa Maipú, localidad del partido de General San Martín, en la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 el departamento Maipú, división administrativa de la provincia del Chaco (Argentina);
 el departamento Maipú, división administrativa de la provincia de Mendoza (Argentina);
 Maipú, ciudad de la provincia de Mendoza (Argentina).

Asimismo, puede hacer referencia a las  siguientes embarcaciones:
 el vapor Maipú,  vapor de la Armada Chilena, empleado en la Guerra hispano-sudamericana, entre 1855 y 1867;
 el Maipú, el primer buque de la Armada Argentina en utilizar el torpedo.

También, puede referirse a las siguientes estaciones:
 la estación Maipú, antigua estación en Maipú (Chile);
 la estación Plaza de Maipú, estación del metro de Santiago (Chile);
 la estación Maipú, estación del Tren de la Costa en Olivos, en la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 la estación Maipú, estación del Ferrocarril General Roca, en el partido de Maipú, en la provincia de Buenos Aires (Argentina).

Además, puede hacer referencia a:
 el templo Votivo de Maipú, templo católico en Santiago (Chile);
 el volcán Maipú o volcán Maipo; volcán ubicado en la frontera entre Argentina y Chile;
 la batalla de Maipú, enfrentamiento armado librado en Maipú (Chile), durante la Guerra de Independencia de Chile;
 la avenida Maipú, importante avenida del partido de Vicente López, en el norte de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 el Club Deportivo Maipú, de Maipú, Mendoza (Argentina).